Noalejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Noalejo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Noalejo (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar